Acido acetoidrossamico
Glicina
Metiluretano
Nitrito di etile
Nitroetano
Formule molecolari